David Byrne puede referirse a:

 David Byrne (político) (1947), político y juez irlandés. 
 David Byrne (cantante) (1952), cantante y compositor escocés.